Vâlcelele több település román neve Romániában.

 Vâlcelele, Argeș megye
 Blágarét, Bihar megye
 Vâlcelele, Buzău megye
 Vâlcelele, Botoșani megye
 Vâlcelele, Giurgiu megye
 Vâlcelele, Iași megye
 Bujdos, Kolozs megye
 Vâlcelele, Călărași megye
 Vâlcelele, Constanța megye
 Vâlcelele, Prahova megye
 Vâlcelele, Suceava megye
 Vâlcelele, Vrancea megye